Annihilator bezeichnet:

 Annihilator (Band), eine Thrash-Metal-Band
 Annihilator (Mathematik), einen Begriff aus der Mathematik
 Die Androiden – Sie sind unter uns (Annihilator), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1986)